Bettin ist der Familienname folgender Personen:
 Grietje Bettin, früherer Name von Grietje Staffelt (* 1975), deutsche Politikerin
 Joël Bettin (* 1966), französischer Kanute
 Karl Bettin (1930–2022), deutscher Politiker (SED) und Minister für Leichtindustrie
 Mauro Bettin (* 1968), italienischer Radrennfahrer
 Maximilian-Leon Bettin (* 1994), deutscher Handballspieler
 Tabea Bettin (* 1982), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 De Bettin